Полиметри́я
Полиметрия (музыка) — одновременное или последовательное сочетание двух или более метров
Полиметрия (поэзия) — варьирование метра на протяжении стихотворения